La hija del capitán puede referirse a:

La hija del capitán, novela del escritor ruso Aleksandr Pushkin publicada en 1836.
La hija del capitán, obra de teatro del escritor español Ramón María del Valle-Inclán publicada en 1927.